Nulllinie bezeichnet:
 , die Darstellung der Asystolie im EKG beim Herzstillstand
 beim Oszilloskop auf dem Bildschirm der zur Spannung 0 Volt gezeigte waagerechte zeitliche Verlauf
 Äquator als nullter Breitengrad
 Neutrale Faser, die Zone, bei der in einem Biegebalken keine Spannungen auftreten

Siehe auch:
 Flatline, ehemalige deutsche Film-Schwarzkopierer-Gruppe
 Nulllinienverfahren, eine Praxis in der Verkehrswegeplanung